Decroix est un patronyme français.

Patronyme 

 Adolphe Decroix (1810-1894), homme politique français ;
 Charles Decroix (début du , réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Émile Decroix (1821-1901), vétérinaire militaire et philanthrope français ;
 Éric Decroix (1969-), footballeur français ;
 Ernest Decroix (1844-1908), architecte français ;
 Jacques Joseph Marie Decroix (1746-1826), avocat français, grand amateur de la musique de Rameau ;
 Jules Decroix (1818-1889), banquier français ;
 Julien Decroix, plus connu comme Soan (1981-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Lieselot Decroix (1987-), coureuse cycliste belge ;
 Marjolein Decroix (1992-), skieuse alpine belge ;
 Maurice Decroix (1878-1936), artiste peintre et dessinateur de l'École Française.

Voir aussi